Frobisher ist der Name von:
Orte:
 Frobisher (Saskatchewan), Ort (Village) in der kanadischen Provinz Saskatchewan

Personen:
 Benjamin Frobisher (1742–1787), kanadischer Fellhändler
 Martin Frobisher (1535–1594), englischer Seefahrer

Schiffe:
 HMS Frobisher, Leichter Kreuzer der britischen Marine (Baujahr 1920)

Siehe auch:
 Frobisher Bay
 Frobisher-Bucht
 Frobisher Lake